Joseph Ingraham ist der Name folgender Personen:

* Joseph Ingraham (Entdecker) (1762–1800), US-amerikanischer Handelskapitän und Marineoffizier
 Joseph Holt Ingraham (1809–1860), US-amerikanischer Geistlicher und Autor, siehe J. H. Ingraham